HRK puede referirse a:
 la Kuna croata, moneda de Croacia, según el código ISO 4217;
 el Aeropuerto Internacional de Járkov, en Ucrania, según el código IATA.